Качо:

 Качо, Фермин — испанский бегун на средние дистанции.
 Качо, Понграц (1873—1924) — венгерский композитор.
 Качо — река в Удмуртии, Россия, правый приток реки Кеп.